Eric Is Here — студийный альбом Эрика Бёрдона и The Animals, выпущенный в 1967 году, на лейбле MGM Records и спродюсированный Томом Уилсоном. Несмотря на то, что пластинка вышла под названием «Eric Burdon & The Animals», в действительности же её, по сути, можно считать сольным альбомом Эрика Бёрдона.

Об альбоме 
Альбом был записан в 1966 году, после распада оригинального состава The Animals и незадолго до формирования состава, который будет известен под названием Eric Burdon & The (New) Animals. Пластинка по большей части содержит кавер-версии песен различных поп-исполнителей, записанных Эриком Бёрдоном и барабанщиком Барри Дженкинсом в сопровождении оркестра под руководством . Вполне возможно, что в записи также участвовали и некоторые участники оригинального состава The Animals. Релиз диска состоялся только в США.

Список композиций

Сторона 1 
 «In The Night», 2:28
 «» (Рэнди Ньюман), 2:15
 «» (Рэнди Ньюман), 2:01
 «» (Джерри Гоффин, Кэрол Кинг), 3:24
 «That Ain’t Where It’s At», 2:58
 «True Love (Comes Only Once in a Lifetime)», 2:33

Сторона 2 
 «» (, ), 2:39
 «Wait Till Next Year» (Рэнди Ньюман), 2:15
 «Losin' Control», 2:45
 «It’s Not Easy», 3:07 (Барри Манн, Синтия Вэйл)
 «The Biggest Bundle of Them All» (, Сол Тримачи), 2:11
 «It’s Been A Long Time Comin'» (, Джоуи Брукс), 2:42

Участники записи 
 Эрик Бёрдон — вокал
 Барри Дженкинс — ударные
 Бенни Голсон — аранжировки, дирижёр
 Хорас Отт — аранжировки, дирижёр
 Билл Макмихан — звукоинженер

Примечания 

Альбомы психоделического рока
Альбомы, спродюсированные Томом Уилсоном
The Animals
Альбомы MGM Records
Альбомы блюз-рока
Альбомы с аранжировками Бенни Голсона